Hamiltoniano es un término científico, en honor del matemático y físico irlandés William Rowan Hamilton, y puede referirse a:

En física:
al hamiltoniano clásico, una función relacionada con la energía de un sistema clásico, que permite hallar sus ecuaciones de movimiento.
al hamiltoniano cuántico, un operador relacionado con la energía de un sistema cuántico.
al hamiltoniano molecular, el operador hamiltoniano de los electrones de una molécula.

En matemáticas:
a un camino hamiltoniano, un camino que pasa por todos los vértices de un grafo una sola vez.

Mecánica